Dedalo Pignatone (1980) – avvocato e politico italiano
 Francesco Pignatone (1923-2006) – politico italiano
 Giuseppe Pignatone (1949) – magistrato italiano